Rutté ist der Familienname folgender Personen:
 Albert de Rutté (1825–1903), Schweizer Pfarrer und Botaniker
 Théophile de Rutté (1826–1885), Schweizer Kaufmann und erster Honorarkonsul in Kalifornien
 Louis-Frédéric de Rutté (1829–1903), Schweizer Architekt